Coq bzw. Le Coq steht für:
 A. Le Coq, estnische Brauerei 
 Coq (Software), mathematisches Beweisführungsprogramm
 Le Coq Sportif, Sportartikelhersteller
 Robert de Coquereaumont, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Le Coq (Adelsgeschlecht)

 Le Coq, französische Name des belgischen Ortes De Haan

Coq bzw. Le Coq ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Le Coq (1860–1930), deutscher Archäologe und Zentralasien-Forscher
 André Auguste Le Coq (1827–1894), Kaufmann und Versicherungsdirektor
 Bernard Le Coq (* 1950), französischer Schauspieler
 Charles Le Coq de Kerland (1887–1978), französischer Jurist
 Gustav von Le Coq (1799–1880), preußischer Diplomat
 Jacques Le Coq (1676–1766), Kursächsischer Geheimer Kriegsrat, Geheimer Kabinetts-Sekretär und Diplomat
 Karl Christian Erdmann von Le Coq (1767–1830), sächsischer Generalleutnant und Baumeister der Festung Torgau
 Karl Ludwig von Le Coq (1757–1829), preußischer Generalmajor und Kartograf
 Laurent Coq (* 1970), französischer Jazz-Pianist und Komponist
 Ludwig Daniel Le Coq (1756–1816), deutscher Obergerichtsrat, Kriegsrat und Geheimer Legationsrat
 Johann Ludwig von Le Coq (1719–1789), sächsischer Generalleutnant 
 Paul Ludwig Le Coq (1773–1824), Berliner Polizeipräsident
 Pierre Le Coq (* 1989), französischer Windsurfer
 Robert le Coq († 1373), französischer Bischof

coq steht für:
 Coquille (Sprache) (ISO-639-3-Code), athapaskische Sprache der Coquille (Volk) in Oregon

CoQ steht für:
 Coenzym Q, ein Botenstoff

COQ steht für:
 Cost Of Quality, deutsch Qualitätskosten
 Flughafen Tschoibalsan (IATA-Code), mongolischer Flughafen

Siehe auch:
 Cock
 Coq-à-l’âne (französische Lyrik)
 Coq au vin (Geflügelgericht)
 Coque
 Kock
 Kok
 Lecocq
 Lecoq

COQ